Ма́кэвой, Ма́кавой () — фамилия. Известные носители:

 Макэвой, Джеймс (род. 1979) — шотландский актёр.
 Макэвой, Камерон (род. 1994) — австралийский пловец, специализирующийся в плавании кролем. 
 Макэвой, Мэй (1899—1984) — американская актриса чёрно-белого кино.
 Макэвой, Чарли (род. 1997) — американский хоккеист. 
 Макэвой, Эмброуз (1878—1927) — английский художник.

Примечания